Lindweiler steht für:

 Lindweiler (Köln), Stadtteil von Köln
 Lindweiler (Blankenheim), Ort in der Gemeinde Blankenheim, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Burg Lindweiler, ehemalige Burg in der Gemeinde Blankenheim